Emir Džinović (1963. április 6. –) szerb labdarúgó.

Sikerei, díjai
'''Jugoszlávia U21
 U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság elődöntős: 1984

További információk 
 Profilja a Worldfootball.net-en 
 Profilja a footballzz.com-on 
 Profilja a Nela.hu-n 

Szerb labdarúgók
Jugoszláv labdarúgók
A BVSC labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
A DVTK labdarúgói
1963-ban született személyek
Élő személyek
Labdarúgóhátvédek
A Szekszárd labdarúgói
A Čelik Zenica labdarúgói